Алексе́й Никола́евич Борода́вкин (род. 10 декабря 1950, Москва, РСФСР, СССР) — российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (2004).

Биография 
В 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Владеет английским и китайским языками.
 В 1973—1975 годах — служба в ВС СССР.
На дипломатической службе с 1975 года. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате и за рубежом (Таиланд, Словакия, Австрия).
 В 1993—1997 годах — советник, советник-посланник, заместитель постоянного представителя России при ЭСКАТО Посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд.
 В 1998—1999 годах — заместитель директора Первого департамента стран СНГ МИД России.
 В 1999—2002 годах — директор Четвёртого департамента стран СНГ МИД России.
 С 14 августа 2002 по 9 апреля 2004 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словакии.
 С 9 апреля 2004 по 26 марта 2008 года — постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрия.
 С 26 марта 2008 по 5 декабря 2011 года — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
 С 5 декабря 2011 по 31 января 2018 года — постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве и Постоянный представитель при Конференции по разоружению в Женеве по совместительству.
 С 7 февраля 2018 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан.

Семья 
Женат. Имеет трёх взрослых сыновей, трёх внуков и внучку.

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (27 декабря 1999) — за активное участие в подготовке и проведении заседаний руководящих органов Содружества Независимых Государств.
 Орден Дружбы (21 сентября 2002) — за многолетнюю плодотворную работу и активное участие в проведении   внешнеполитического курса Российской Федерации.
 Орден Почёта (3 июня 2008) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (25 мая 2015) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден «Достык» II степени (2021, Казахстан).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 марта 2021) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
 Орден Святого благоверного великого князя Александра Невского III степени (11 мая 2022 года, РПЦ) — во внимание к трудам по развитию мирных этноконфессиональных отношений в Республике Казахстан.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (18 сентября 1996)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (15 января 2002)
 Чрезвычайный и полномочный посол (28 сентября 2004)

Примечания

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы
 Список представителей Российской Федерации при международных организациях

Ссылки 
 Биография на сайте c-society.ru
 Биография на сайте МИД России
 Президент назначил А.Бородавкина замминистра иностранных дел
 Большая биографическая энциклопедия
 Алексей Бородавкин: «Только через сотрудничество можно эффективно продвигать права человека». Интервью «Нашей газете» (Швейцария)
 Алексей Бородавкин: «Мы надеемся на деэскалацию конфликта на Украине» — интервью «Нашей газете» (Швейцария)

Выпускники МГИМО
Главы департаментов МИД России
Заместители министра иностранных дел Российской Федерации
Послы Российской Федерации в Казахстане
Послы Российской Федерации в Словакии
Постоянные представители Российской Федерации при ОБСЕ
Постоянные представители Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве
Чрезвычайные и полномочные послы России